Il fuorilegge (This Gun for Hire) – film del 1942 
Affittasi killer (This Gun for Hire) – film del 1991